Frauenried ist der Ortsname von

 Frauenried (Fischbachau), Ortsteil der Gemeinde Fischbachau, Landkreis Miesbach, Bayern
 Frauenried (Irschenberg), Ortsteil der Gemeinde Irschenberg, Landkreis Miesbach, Bayern